Клецко () — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гнезненский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 9,61 км². Население 2712 человек (на 2004 год).

Персоналии 
В 1830 родился Владислав Неринг (1830—1909) - выдающийся польский филолог-славист, лингвист и историк, исследователь славянских языков, автор научно-популярных трудов по истории славян и грамматике славянских языков.

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Великопольского воеводства